Une soirée meet-down, jeu de mots fondé sur l'anglais to meet up, faire connaissance, est une soirée d'opérateurs en prise avec un ou plusieurs centres d'intérêt (par ex. économiques), généralement prolongée par une animation électronique idoine, du type des communautés virtuelles. L'amont de la démarche s'ancre dans une rencontre et un échange réels, pour ensuite se dématérialiser par voie distante (contraire : soirées meet-up).

Réseau social